Андрей Юрьевич (Андрей Георгиевич)
 Андрей Юрьевич Боголюбский (ок. 1111 — 1174) — Великий князь Владимирский.
 Андрей Юрьевич (ум. 1323) — князь волынский.